Sankt Marienkirchen ist der Name folgender Orte in Oberösterreich:

 St. Marienkirchen am Hausruck in Ried im Innkreis
 St. Marienkirchen an der Polsenz in Eferding
 St. Marienkirchen bei Schärding in Schärding